CIT ist die Abkürzung für:
 Cash-In-Transit (deutsch Geldtransport)
 Chemie Ingenieur Technik, eine Fachzeitschrift für Verfahrenstechnik
 Chlormethylisothiazolinon, eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Isothiazolinone
 Commercial Investment Trust, CIT Group
 Cork Institute of Technology, staatliche Hochschule in Irland
 Critical Incident Technique, Verfahren zur Erfassung von erfolgskritischem Verhalten (Flanagan, 1954)
 Comité international des transports ferroviaires – Internationales Eisenbahntransportkomitee
 Component Integration Test, Softwaretest mehrerer Softwarekomponenten
 Conceald Information Test (deutsch Tatwissenstest), ein Testverfahren um eine verdächtige Person indirekt auf mögliches Tatwissen zu testen, siehe Lügendetektor#Tatwissenstest
 Flughafen Schymkent in Kasachstan (IATA-Code)
 Journal of Computing and Information Technology, eine Fachzeitschrift für Informationsverarbeitung
 Kollagen-Induktions-Therapie

cit ist die Abkürzung für
 Zitat

CIT